Strathmore (schottisch-gälisch für großes Tal) ist der Name

folgender Orte:
 Strathmore (Angus) in Schottland
 Strathmore (Sutherland) in Schottland
 Strathmore (Victoria) ist eine Vorstadt von Melbourne, Australien
 Strathmore (Alberta) in Kanada
 Strathmore (Neuseeland)
 Strathmore (Kalifornien) in den USA

des folgenden Schiffes
 Strathmore (Schiff)

Strathmore als Teil von Firmierungen:
 Strathmore Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller